Matilda Francuska (fra. Mathilde de France; 943. – 27. siječnja 992.) bila je kraljica Burgundije kao supruga kralja Konrada Miroljubivog.

Obitelj 
Rođena je kao francuska princeza, kći kralja Luja IV. i kraljice Gerberge te unuka Henrika I., njemačkog kralja. Njezin je brat bio Lotar, kralj Francuske.

Imala je nekoliko kćeri: Bertu, Matildu i Gerbergu te sina Rudolfa III. Burgundskog.

Izvori 

Francuske princeze
Burgundske kraljice